Das ASB Classic 2010 war die 25. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Auckland. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand zeitgleich mit dem Brisbane International in Brisbane vom 4. bis zum 9. Januar 2010 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Jelena Dementjewa und im Doppel Nathalie Dechy und Mara Santangelo.

Im Einzel gewann Yanina Wickmayer gegen Flavia Pennetta mit 6:3, 6:2 und im Doppel Cara Black / Liezel Huber gegen Natalie Grandin / Laura Granville mit 7:64, 6:2.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Auckland